Tomassini ist der Familienname folgender Personen:

 Sandro Jeršin Tomassini (* 2004), slowenischer Hochspringer
 Simone Tomassini (* 1974; Simone), ist ein italienischer Sänger